Arma puede referirse a:
 Arma, herramienta o artefacto cuyo fin primario es la caza y la autodefensa.
 en algunos países, cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas de un país.
 así mismo, se refiere a la división de un ejército terrestre de acuerdo a las funciones de sus partes, como las Armas de Infantería, Caballería, Artillería, Ingeniería militar, Telecomunicación, Logística, Inteligencia militar etc. 
 Heráldica, es el estudio de las armerías (o armas).
 en plural, las armas son símbolos heráldicos. Ver: blasón (representa el escudo de los hombres de armas).
 Arma, dios lunar hitita a quien se le suele conectar con el dios griego Hermes.
 Arma, dinastía de origen andalusí creada por Yuder Pachá en la Curva del Níger.
 ABQ, símbolos identificativos para armas o elementos «atómicos, biológicos, químicos».
 el nombre común de la planta Ulex europaeus
 Geografía 
 Arma, corregimiento colombiano del distrito de Caldas.
 Arma, localidad de Kansas, Estados Unidos.
 Arma, distrito peruano de la provincia de Castrovirreyna.

 Videojuego 
 ArmA: Armed Assault''', es un videojuego para PC.